Конкурс песни Евровидение 1983 — 28-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 23 апреля 1983 года в городе Мюнхен (Германия) в зале имени Руди Зедльмайера.

Конкурс выиграла Корин Эрме, представлявшая Люксембург с песней «Si la vie est cadeau» («Если жизнь — это подарок»), тем самым выведя Великое Герцогство на первое место по количеству побед (пять) наряду с Францией.

Место проведения 

Мю́нхен () — город на реке Изар в федеральной земле Бавария на юге Германии (в 1983-м — в Западной Германии). Крупнейший город Баварии и третьим, после Берлина и Гамбурга — Германии. Славится своими пивоваренными традициями и Октоберфестом, ежегодно проводящимся в конце сентября — начале октября.

Германия принимала Евровидение во второй раз, но впервые на правах победителя. Конкурс прошёл в баскетбольном зале имени Руди Зедльмайера (ныне «Audi Dome»), построенным для Олимпиады 1972 года. Сейчас он является домашней площадкой мюнхенской «Баварии».

Формат 
Ведущая Марлен Шарель решила провести конкурс на трёх языках — немецкий, французский и английский, тем самым, повторяя все свои слова по три раза, что привело к тому, что эфир длился более трёх часов, и к некоторым путаницам в объявлении участников и результатов. В частности, Шарель перепутала Швецию и Швейцарию, и назвала норвежского дирижёра Сигурда Янсена Йоханнесом Скурганом, поскольку забыла его имя, и просто придумала другое на ходу.

Участвующие страны 

С возвращением Франции, Италии и Греции, количество участников возросло до 21-го, но в итоге сократилось до 20-ти, поскольку Ирландия не смогла принять участие из-за финансовых трудностей канала RTÉ. Югославию впервые представила Республика Черногория, и впервые прозвучала песня на черногорском языке (который во времена Югославии назывался сербохорватским, как и сербский, хорватский и боснийский языки).

Самым известным исполнителем среди участников конкурса 1983 года был итальянец Риккардо Фольи, который оказался и главным разочарованием, поскольку занял лишь 11-е место. Евровидение-1983 послужило началом международных музыкальных карьер шведки Каролы Хеггквист и израильтянки Офры Хазы.

Впервые при нынешней системе оценок, две страны набрали 0 очков — ими оказались Испания с песней в стиле «нуэво фламенко» и Турция с посвящением опере, представившие нестандартные номера. Недовольство вызвала и песня, представлявшая Бельгию. Группа «Pas de Deux» представила номер в жанре синти-поп в котором просто повторялась одна и та же фраза-нонсенс, состоящая из одиннадцати слов («Rendez-vous, maar de maat is vol en m’n kop is toe» — «Рандеву, но этого достаточно и моя голова закрыта»). Песню сильно раскритиковали в Бельгии, а во время её исполнения на бис на отборочном конкурсе зрители вышли из зала, а оставшиеся в зале освистали исполнителей. Тем не менее, последнего места бельгийцам удалось избежать, благодаря голосам британского, испанского и португальского жюри. До 1998 года «Rendez-vous» оставалась песней с самым маленьким количеством слов, но рекорд был побит финской песней «Aava», состоящей из шести слов.

Вернувшиеся исполнители 
  — Ян Тейген (1978, 1982)
  — Ги Бонне (1970)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Франсуа Робе
  — Сигурд Янсен
  — Джон Коулмэн
  — Андерс Экдаль
  — Маурицио Фабрицио
  — Бугра Угур
  — Хозе Мигель Эворас
  — Роберт Вебер
  — Осси Рунне
  — Мимис Плессас
  — Пит Суэр
  — Радован Папович
  — Михалис Розакис
  — Дитер Райт
  — Аллан Ботчинский
  — Нанси Брандес
  — Майк Сарджент
  — Рихард Остеррайхер
  — Фредди Сюндер
  — Мишель Бернхольк

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Николь Андре
  — Эрик Дисен
  — Колин Берри
  — Агнета Бульме-Бёрьефорш
  — Паола Перисси
  — Фатих Орбай
  — Роса Кампано
  — Мишель Штокер
  — Сольвейг Херлин
  — Ирини Гавала
  — Флип ван дер Схали
  — ?
  — Анна Партелиду
  — Каролин Райбер
  — Бент Хениус
  — Ицхак Шимони
  — Жуан Абел Фонсека
  — Тилия Херольд
  — Ан Плугартс
  — Жак Арви

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1983 год в музыке